Mitchell Brian (Dodge City, Kansas City, 15 de octubre de 1961) es un guionista de cine y televisión estadounidense.

Formación 
Mitch Brian se licenció en producción cinematográfica de la Universidad Estatal de California, en Northridge y realizó el máster en estudios de comunicación de la Universidad de Misuri. Antes de mudarse a Kansas City, enseñó escritura de guiones en Columbia College, Hollywood.

En la actualidad enseña en la Universidad de Misuri, Kansas City, introducción a estudios cinematográficos, introducción y escritura avanzada de guiones, dirección de actores y escenas, y adaptación cinematográfica.

Trabajos para televisión 
Mitch Brian ha escrito teleseries  para canales tan importantes como HBO y FX.

Junto con Bruce Timm y Paul Dini, creó la biblia de la serie para Batman: The Animated Series, para la cual también escribió varios episodios.

También co-escribió la miniserie de NBC The 70’s.

Trabajos cinematográficos 
Ha escrito o coescrito guiones para directores Chris Columbus, Oliver Stone, Luis Mandoki, Antoni Aloy  y Robert Schwentke, así como para productores como Gina Davis, Mike Medavoy y James Ellroy.
En muchos de sus guiones se ha basado en personajes históricos, entre ellos John Brown, Frank Luke, Thomas Jefferson, Jean Paul Getty o Lana Turner.

Adaptaciones literarias 
Ha colaborado en adaptaciones literarias incluyen como Lejos del mundanal ruido, basada en la obra de Thomas Hardy, o en el remake de Seven Days in May, entre otras. Escribió y dirigió los galardonados cortometrajes “Hang Ups” y “Stay Clean” de James Ellroy.

Contribuyó con ensayos a The Book of Lists: Horror de HarperCollins, y su historia "Last Night at the Rialto" se incluyó en la antología Akashic Books Kansas City Noir.
Ha colaborado en el mundo del teatro con obras basadas en clásicos como Drácula y sus piezas Maul of the Dead y Sorority House of the Dead han sido publicadas por Dramatic Publishing Company.

Referencias 

Guionistas